Middagsfjall – montagna dell'isola di Kunoy dell'arcipelago delle isole Fær Øer, alta 805 metri;
 Middagsfjall – collina dell'isola di Eysturoy dell'arcipelago delle isole Fær Øer, alta 601 metri;
 Middagsfjall – collina dell'isola di Vágar dell'arcipelago delle isole Fær Øer, alta 343 metri.